BVA ist die Abkürzung für
 Berufsverband der Augenärzte Deutschlands
 British Veterinary Association, freiwilliger Zusammenschluss von Tierärzten in Großbritannien
 Bielefelder Verlagsanstalt, siehe Bielefelder Verlag
 Bundesverband der Angestellten in Apotheken, frühere Bezeichnung der Gewerkschaft für Angestellte in öffentlichen Apotheken in Deutschland, siehe ADEXA
 Bundesvergabeamt in Österreich
 Bundesversicherungsamt in Deutschland, seit 2019 Bundesamt für Soziale Sicherung
 Bundesverwaltungsamt in Deutschland
 Flughafen Paris-Beauvais (IATA-Code)
 Briefverteilanlage, Maschine zur automatischen Verteilung von Briefen anhand der geschriebenen Adresse
 Boîtier Vieillissement Amelioré (Gehäuse mit verbesserten Alterungseigenschaften), Bezeichnung für Schwingquarze mit besonders hoher Langzeitstabilität
 Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, siehe Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau, eine Krankenkasse in Österreich
 Bundesverband der Agrargewerblichen Wirtschaft
 Bayerische Warenhandelsgesellschaft der Verbraucher, eine Tochtergesellschaft der Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen

Abkürzung